Pimpinella capensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Peter Thunberg. Pimpinella capensis ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
capensis